Shek ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Shek (1950–2021), chinesischer Schauspieler und Produzent
 Zeev Shek (1920–1978), israelischer Diplomat und Überlebender des Holocaust